Dans la mythologie grecque, les Néréides sont des nymphes marines, filles du dieu Nérée.
 En astronomie, Néréide est un des satellites naturels de Neptune.
 En biologie, une néréide (dont la gravette) est un ver marin annélide polychète errant, carnassier et vivant enfoui dans le sable.
 Dans le domaine de la physique nucléaire, Néréide désigne un réacteur de recherche français utilisé par le CEA au Fort de Châtillon entre 1959 et 1982.

Navires 
7 navires français ont porté le nom de Néréide :
 Néréide (1690), une galère.
 Néréide (1696), une frégate de 20 canons. 
 Néréide (1724), une frégate de 42 canons, démantelée en 1743.
 Néréide (1779), une frégate de 32 canons de  de la Marine royale française pendant la Révolution française, capturée en 1797 par le  au large des Sorlingues elle entre au service de la Royal Navy sous le nom de HMS Nereide. Elle est reprise en 1810 pendant la bataille de Grand Port et, gravement endommagée, elle quitte le service peu de temps après.
 , une frégate de 44 canons, capturée en 1811 elle entre au service de la Royal Navy sous le nom de . Elle est rayée des listes de la Navy en 1819.
 Néréide (1813), une frégate de 46 canons qui porta par la suite le nom de Rancune
 , une frégate de 52 canons

Voir aussi 

 Monument des Néréides, monument funéraire du 
 L'Homme qui a aimé les Néréides, nouvelle de Marguerite Yourcenar.